Biografies:
 Joseph Addison (Milston, Wiltshire, 1672 - Kensington, 1719), escriptor i polític anglès
 Addison Alves de Oliveira (Brasilia, 1981), futbolista hispano-brasiler
 John Addison (Surrey, 1920-1998), compositor de cinema anglès

 Geografia:
 Addison (Alabama), població estatunidenca de l'estat d'Alabama
 Addison (Illinois), població estatunidenca de l'estat d'Illinois
 Addison (Maine), població estatunidenca de l'estat de Maine
 Addison (Michigan), població estatunidenca de l'estat de Michigan
 Addison (Nova York), població estatunidenca de l'estat de Nova York
 Addison (Pennsilvània), població estatunidenca de l'estat de Pennsilvània
 Addison (Texas), població estatunidenca de l'estat de Texas
 Addison (Vermont), població estatunidenca de l'estat de Vermont
 Addison (Wisconsin), població estatunidenca de l'estat de Wisconsin
 Addison County (Vermont), comtat de l'estat de Vermont

 Miscel·lània:
 Malaltia d'Addison, trastorn endocrí consistent en una insuficiència suprarenal crònica